

Aziende 
Piaggio & C., azienda motociclistica e relativo gruppo industriale
Piaggio Aerospace, azienda aeronautica

Persone 
 Antonella Bechi Piaggio (1938-1999), figlia adottiva di Enrico Piaggio e prima moglie di Umberto Agnelli
 Celestino Piaggio (1886-1931), pianista, compositore e direttore d'orchestra argentino
 Edmundo Piaggio (1905-1975), calciatore argentino
 Elsa Piaggio de Tarelli (1906-1991), pianista ed insegnante di musica argentina
 Enrico Piaggio (1905-1965), figlio di Rinaldo e continuatore dell'azienda
 Erasmo Piaggio (1845-1932), imprenditore, armatore e banchiere italiano
 Leonidas Piaggio (1887-1942), violoncellista ed insegnante di musica argentino
 Lucrezia Piaggio (1986-), attrice italiana
 Piaggio (... – ...), calciatore italiano dei primi anni del Novecento
 Rinaldo Piaggio (1864-1938), imprenditore e senatore italiano, fondatore dell'azienda omonima
 Victor Piaggio (1864-1922), direttore d'orchestra ed insegnante di musica argentino

Altro 
Centro di ricerca "Enrico Piaggio", centro di ricerca dell'Università di Pisa, attivo in automazione, bioingegneria e robotica
Museo Piaggio "Giovanni Alberto Agnelli", museo industriale dell'azienda contenente materiale aeronautico, ferroviario, motociclistico ed un archivio di impresa;